Мише́ль Клу́ни (, род. 7 ноября 1969) — американская актриса и танцовщица, наиболее известная по роли Мелани Маркус в сериале Showtime «Близкие друзья», где она снималась с 2000 по 2005 год.

Ранние годы 
Клуни родилась в Портленде, штат Орегон. Она училась в «Академии профессионального балета» до того, как переехала в Лос-Анджелес, чтобы заняться актёрской карьерой.

Карьера 
Дебютировала в кино в 1993 году с ролью в «Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад». В 1996 году озвучила Грейс Свонсон в игре «Eraser: Turnabout». Она много работала в театре, она получила премию «Драма-Лонг» как лучшая актриса в пьесе за участие в постановке «Эрос». Играла в «Монологах вагины».

В разные годы она появилась в эпизодах таких телесериалов как «Скорая помощь», «Доктор Хаус», «Ищейка», «Менталист», «Обмани меня» и ряде других. Она также снялась в фильмах «Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад», «Подозрительные лица» и других. В 2008 году получила премию «Breckenridge Festival of Film» «Best of the Fest» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Leaving Barstow».

Личная жизнь 
С 1989 года Клуни дружит с режиссёром Брайаном Сингером, с которым у неё были непродолжительные романтические отношения. В октябре 2014 года стало известно, что они ждут ребенка. Их сын — Дашиэлл Джулиус Уильям Клуни-Сингер (род. 05.01.2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США